Xochicalco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xochicalco, Morelos, Miacatlán, 
Xochicalco, tempelpyramidsanläggning (världsarv)
 Xochicalco, Guerrero, Chilapa de Álvarez,